Балти́йский — топоним и фамилия.

Носители фамилии 
 Балтийский, Александр Алексеевич (1870—1939) — русский и советский военный деятель, комбриг.

Населённые пункты 
 Балтийский — посёлок в Курском районе Ставропольского края.

Техника 
 «Балтийский» — тип сухогрузного судна смешанного плавания «река-море» (проект 781).

См. также 
  — многозначный термин
 Балтийский дом — Санкт-Петербургский государственный театр
 Балтийский завод — судостроительное предприятие, Санкт-Петербург
 Балтийский Клан — петербургское хип-хоп сообщество 90-х годов
 Балтийский мост
 Балтийский переулок
 Балтийский пролив — самый западный пролив России
 Балтийский путь — мирная акция в прибалтийских республиках СССР, 1989 год
  — многозначный термин
 Балтийский регион — географический район, прилегающий к Балтийскому морю
 Балтийский сельсовет
 Балтийский флот ВМФ России
 Балтийский щит — массивное складчатое поднятие земной коры
 Балтийский янтарь — самый распространённый и массовый вид янтаря в мире
 Новобалтийский — посёлок в Курском районе Ставропольского края

 Балтийск (значения)
 Балтийская
 Балтийское (значения)